Seznam občin departmaja Seine-Saint-Denis zajema 40 občin.

(CAC) Communauté d'agglomération de Clichy-sous-Bois-Montfermeil, ustanovljena leta 2001.
(CAS) Communauté d'agglomération Plaine Commune, ustanovljena leta 2001.

Seine-Saint-Denis